Dallas Township (Arkansas)
Dallas Township (Indiana)
Dallas Township (Dallas megye, Iowa)
Dallas Township (Marion megye, Iowa)
Dallas Township (Taylor megye, Iowa)
Dallas Township (Michigan)
Dallas Township (DeKalb megye, Missouri)
Dallas Township (Harrison megye, Missouri)
Dallas Township (St. Clair megye, Missouri)
Dallas Township (Észak-Karolina)
Dallas Township (Ohio)
Dallas Township (Pennsylvania)